Slovo Břežany má nejednoznačný význam a může znamenat buď:

jméno obce:
 Břežany (okres Klatovy) – obec v okrese Klatovy
 Břežany (okres Znojmo) – obec v okrese Znojmo
 Břežany (okres Rakovník) – obec v okrese Rakovník

nebo se může jednat o část názvu dalších obcí:
 Břežany I – obec v okrese Kolín
 Břežany II – obec v okrese Kolín
 Dolní Břežany – obec v okrese Praha-západ (cca do roku 1880 pouze Břežany)
 Panenské Břežany – obec v okrese Praha-východ

nebo může jít o název části obce:
 Břežany (Lešany) – část obce Lešany v okrese Benešov
 Břežany (Nové Sedlo) – část obce Nové Sedlo v okrese Louny

případně se vyskytuje v názvu části obce:
 Břežany nad Ohří – část obce Budyně nad Ohří v okrese Litoměřice

Externí odkazy